Arif Pachayev (1934-), un scientifique d'Azerbaïdjan ;
 Hafiz Pachayev (1941-), un vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le recteur fondateur de l'Université ADA.